

События 

 1004—1030 — Исландский законоговоритель Скафти, сын Торрода.
 Учреждение пятого (верховного) суда (Исландия).
 1004/5 — Гибель Торвальда, брата Лейфа Эриксона, от рук индейцев.
 6 февраля. Генрих II Святой основывает епископство Мерзебург.
 21 марта. На рейхстаге в Регенсбурге Генрих II объявил герцогом Баварии своего шурина Генриха Люксембургского.
 Римским папой стал Иоанн XVIII.
 Сражение в ущелье долины реки Брента. Неудачная попытка Ардуина блокировать продвижение Генриха II к Вероне.
 18 апреля. Восстание в лагере Ардуина. При приближении немецкого войска многие итальянские владетели покидают Ардуина.
 Генрих II без сопротивления захватывает Верону.
 14 мая. Генриха II официально избирают на итальянский престол в церкви Сан-Микеле в Павии.
 15 мая. Коронация Генриха II на итальянский престол. Архиепископ Арнульф Миланский с так называемой короной Лангобардов, короновал Генриха итальянским королём.
 15 мая, вечер. Волнения в Павии. Вечером в день коронации в Павии произошли серьёзные волнения среди жителей города, направленные против короля. Возможно, беспорядки спровоцировали пьяные солдаты королевского войска.
 24 июня, Троица. Генрих II празднует в Грумо рядом с Лугано, после чего срочно возвращается в Германию.
 Трагический случай в Страсбурге. Дом, где проходило заседание суда с участием короля, внезапно обрушился без всякой причины и внешних признаков. Лишь благодаря счастливой случайности Генрих II остался жив.
 Рейд Генриха II в Чехию.
 Генрих II захватывает Заац.
 В Праге вспыхивает восстание против Болеслава Храброго.
 Генрих II без боя входит в Прагу и назначает Яромира, брата Болеслава Рыжего, новым князем Чехии.
 Вторжение Генриха II в Италию. Он провозглашается королём Ломбардии. Он убеждает Рудольфа III, короля Бургундии, согласиться на воссоединение Бургундии и Германии после смерти Рудольфа.
 Генрих II завоевал часть Ломбардии, сжёг Падую и разбил Ардуина Иврейского.
 Махмуд Газневи начал завоевание земель Пенджаба.
 Построена обсерватория в Каире.
 Первый мирный договор между правителями империи Сун в Китае и киданями (Ляо), по которому китайцы обязывались выплатить дань.
 1004, июль — 1012, декабрь — Годы Канко в Японии.
 Печенеги осадили Белгород Киевский, но при подходе крупных русских сил бежали опять в степь.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1004 году
 Насир Хосров Абу Муин аль-Кубадияни аль-Марвази, таджикский и персидский поэт, философ, религиозный деятель (ум. после 1072).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1004 году
 25 января — Архиепископ Гизелер Магдебургский.
 Оттон I (герцог Каринтии)
 Аббон из Флёри
 Аделаида Аквитанская, королева Франции, жена Гуго Капета
 Усмошвец, русский богатырь (год рождения неизвестен, год смерти приблизителен).
 Глумр Эйольфсон — исландский поэт.

См. также

Примечания